Музды-Булак (гора) — гора на западе плоскогорья Укок
 Музды-Булак (озеро) — озеро на плоскогорье Укок
 Музды-Булак (река) — река, вытекающая из озера Музды-Булак, левый приток реки Калгуты